Лазинка — название населённых пунктов в России:

 Лазинка — посёлок станции в Скопинском районе Рязанской области.
 Лазинка — село в Скопинском районе Рязанской области.

См. также 

 Лозинка